Red Light — второй студийный альбом шведского рэпера Bladee, выпущенный 11 мая 2018 года на лейбле YEAR0001. Альбом был выпущен в цифровом формате на iTunes, Apple Music и Spotify вместе с объявлением о том, что Bladee выступит со своим первым крупным сольным шоу в лондонской O2 Academy Islington на следующей неделе.

Список треков

Примечания 

Альбомы Bladee
Альбомы YEAR0001